Хермсдорф ():

 Хермсдорф (Руланд) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Хермсдорф (Рудные горы) — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Хермсдорф (Шпрее) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Лоза района Баутцен, земля Саксония
 Хермсдорф (Оре) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Хермсдорф (Тюрингия) — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Хермсдорф — часть административного округа Берлина Райниккендорф.